Straßberg – comune tedesco
 Straßberg – frazione della città tedesca di Harzgerode
 Straßberg (it. Castello della Strada) – edificio del comune italiano di Colle Isarco
 Israel Lee Strassberg (in arte Lee Strasberg) – attore, regista teatrale, produttore cinematografico ed insegnante di recitazione polacco naturalizzato statunitense